Copa do Mundo da França pode se referir a:

 Copa do Mundo de Futebol de 1998
 Copa do Mundo de Futebol de 1938

Desambiguação